Петросул:
 Петросул — одна из вершин Украинских Карпат, в северо-западной части массива Черногора.
 Петросу — село в Фалештском районе Молдавии.
 Новый Петросу — село в Фалештском районе Молдавии.